Берри Ниввенхоус (; () — южноафриканский футболист, правый крайний нападающий.

Карьера 
В Южной Африке Ниввенхоус выступал за клубы «Боксбург» и «Джермистон Калайес», в 1933 году тренер «Ливерпуля» Джордж Паттерсон пригласил игрока к себе и заключил с ник контракт в сентябре месяце, а уже 23 сентября Ниввенхоус в майке с семьмым номером дебютировал в основе «красных» в матче с «Тоттенхэм Хотспур», которая завершилась победой «Ливерпуля» 3:0, а уже через 7 дней Ниввенхоус забил свой первый мяч в ворота «Эвертона», открыв счёт голам «красных» в дерби, которое «Ливерпуль» выиграл 3:2. За первый сезон в «Ливерпуле» Ниввенхоус забил 10 мячей.

Во время второй мировой войны Ниввенхоус играл за команды «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед». После войны Ниввенхоус провёл ещё 1 сезон в «Ливерпуле» и уехал домой в ЮАР, всего Ниввенхоус провёл в красной майке 260 матчей и забил 79 мячей. Там он работал ассистентом профессионального гольфиста Бобби Лока в Трансваальском территориальном клубе. Умер Ниввенхоус в возрасте 72 лет в 1984 году.

Достижения 
 Чемпион Англии: 1947

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль и статистика на LFCHistory.net
 Статья об игроке на LFCHistory.net

Футболисты ЮАР
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Гостевые игроки военного времени ФК «Арсенал» Лондон
Гостевые игроки военного времени ФК «Вест Хэм Юнайтед»